Kermesse : du néerlandais Kerkmisse  « fête paroissiale », « messe festive » 
Kermesse (fête)
Kermesse de Bruxelles
Kermesse au Luxembourg
Édit des kermesses
Kermesse des écoles françaises
 Kermesse est un film mexicain de Gilberto Martínez Solares sorti en 1959

Homonymie